Dothan Pro Classic 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в американском городе Дотан (штат Алабама), входя в серию турниров на зелёном грунте.

Соревнования проводились 18 — 24 апреля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Татишвили (№ 109 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мелинда Цинк в своём 6-м турнире после травмы одерживает победу, начав соревнование с отбора.
 Мелинда Цинк одерживает свою 19-ю победу в соревнованиях женского тура ITF.
 Стефани Форетц Гакон уступает свой 3-й в сезоне, 9-й подряд и 15-й за карьеру финал на соревнованиях женского тура ITF.

Парный разряд

Факты 
 Валерия Соловьёва выигрывает свой 1й в году и 2й за карьеру титул на парных соревнованиях женского тура ITF.
 Ленка Винерова выигрывает свой 1й в году и 4й за карьеру титул на парных соревнованиях женского тура ITF.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Dothan Pro Classic

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

США
Теннис
Апрель 2011 года
2011